Billionaire Boys Club steht für:

 Beverly Hills Boys Club, Originaltitel Billionaire Boys Club, US-amerikanisches Filmdrama von Michael Schultz (1987)
 Billionaire Boys Club (2018), US-amerikanische Filmbiografie von James Cox